Малеев може да се отнася за:

 Малей Лулчев Малеев (1848 - 1933), български учител
 Малей Костов Малеев (1880- около 1914), български учител и революционер
 Иван Малеев (1881-1964), български лекар, алпинист и театрален критик
 Атанас Малеев (1917-2001), български лекар
 Алекс Малеев (р. 1971), български художник

Вижте също 
 Малеева